Audran Cattin (né en 1995), acteur français ;
 Étienne Cattin (1912-1966), ingénieur et écrivain français ;
 Eugène Cattin (1866-1947), facteur et photographe suisse ;
 Jacques Cattin (1958-), homme politique français, député du Haut-Rhin ;
 Maurice Cattin-Bazin (1914-2007), homme politique français, député de l'Isère.
Rodolphe Cattin (1958-), designer horloger et joaillier suisse.
Emmanuel Cattin (1966-), philosophe français.

Toponymie
Un quartier de Bangui.